Název Tlučeň má více sídel:
 Tlučeň (Hlinná), část obce Hlinná v okrese Litoměřice
 Tlučeň (Petrovice II), část obce Petrovice II v okrese Kutná Hora